Teno (Maule), een gemeente in de Chileense regio Maule
 Technische Nothilfe (TeNo), het technisch noodkorps van het Duitse leger
 Teno (fjord), een fjord in het noorden van Noorwegen